Ештрему () — португальська власна назва.

Топоніми

Салватерра-ду-Ештрему — парафія.